Parede — estrutura arquitetônica
 Parede (Cascais) — freguesia portuguesa
 Parede (constelação chinesa)